

Cinema 
 Brutal – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Decroix
 Brutal – film del 1920 diretto da Paul Otto
 Brutal – film del 1980 diretto da Marilou Diaz-Abaya
 Brutal – film del 2007 diretto da Ethan Wiley

Musica 
 Brutal – forma breve per Brutal death metal, genere musicale
 Brutal – album dei Black Uhuru del 1986
 Brutal – album dei Dr. Sin del 1995
 Brutal – singolo di Olivia Rodrigo del 2021

Televisione 
 Brutal – personaggio dei Transformers

Videogiochi 
 Brutal: Paws of Fury – videogioco per Sega Mega Drive e Genesis del 1994